Будзьма! Тузін. Перазагрузка-2 — альбом-компиляция 12 белорусских и иностранных групп и сольных исполнителей, поющих на английском, русском, украинском языках, записавших каверы на свои песни на белорусском языке. Компакт-диск издан общественным движением  совместно с музыкальным порталом Tuzin.fm в декабре 2011 года. Идея Сергея Будкина. Презентация сборника с участием Олега Скрипки прошла 15 декабря 2011 года в минском клубе «Loft».

Список песен

Приём критиков 
Татьяна Замировская в рецензии на «прекрасный проект сайта Tuzin.fm и компании » для журнала «Большой» заключила, что «диск вышел неплохой». Илья Малиновский на волнах Европейского радио для Беларуси отметил, что это «реально качественная музыка от настоящих профессионалов в любых направлениях».

На церемонии Ultra-Music Awards 2011 CD был назван победителем в категории «Проект года».

В 2018 году музыкальный портал Tuzin.fm вместе с Letapis.by включил песню «Краіна мрой» Воплей Видоплясова в топ «60 белорускоязычных хитов современности» (список лучших песен, выпущенных с 1988 года).

В 2019 году Лёша Горбаш с 34mag включил проект в список самых значимых событий в белорусской музыке за период 2010—2019 годов.

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Слушать альбом (SoundCloud)
 

Альбомы Белоруссии
Альбомы 2011 года
Сборники 2011 года